Бадьяров — русская фамилия. Известные носители:

 Бадьяров, Валентин Николаевич (1947—2017) — советский и белорусский музыкант.
 Бадьяров, Владислав Львович (род. 1973) — мексиканский музыкант.